Еремчу́к — русская и белорусская фамилия.

Известные носители:
 Еремчук, Михаил Викторович (род. 1980) — белорусский футболист и тренер.
 Еремчук, Ксения Олеговна (род. 1992) — российская волейболистка.